Numele propriu Montagu (din limba normandă "Mont Aigu", numele francez al unui loc "Mont Aign") are multiple utilizări.

Nume de familie 

 Alexander Montagu, 13th Duke of Manchester
 Ashley Montagu
 Charles Montagu
 Charles Montagu, 1st Earl of Halifax
 Charles Montagu, 1st Duke of Manchester
 Edward Montagu
 Sir Edward Montagu
 Edward Montagu, 1st Earl of Sandwich
 Edward Montagu, 2nd Earl of Manchester
 Edwin Samuel Montagu
 Elizabeth Montagu
 Ewen Montagu
 George Montagu (1753 - 1815), naturalist englez 
 Heneage Montagu
 Henry Montagu, 1st Earl of Manchester
 John Montagu
 John Montagu (patriarch), tatăl lui John Montagu, 3rd Earl of Salisbury
 John Montagu, 3rd Earl of Salisbury (circa 1350 - 1400)
 John Montagu (Trinity) (circa 1655 - 1728), Master of Trinity College la  Cambridge (între anii 1683 și 1699)
 John Montagu, 4th Earl of Sandwich (1718 - 1792)
 John Montagu (governor) (1719 - 1795), guvernor al provinciei canadiene a Newfoundland și a Labradorului (între anii 1776 și 1778)
 Lord Robert Montagu
 Louis Montagu, 2nd Baron Swaythling
 Robert Montagu
 Samuel Montagu, 1st Baron Swaythling

Ca parte a unui nume de familie 

 Edward Wortley Montagu
 Lady Mary Wortley Montagu
 Edward James Montagu-Stuart-Wortley
 Mary Wortley-Montagu
 Charles Brian Montagu McBurney
 Lady Alice Christabel Montagu-Douglas-Scott
 Charlotte Montagu-Douglas-Scott, Duchess of Buccleuch
 Louisa Montagu-Douglas-Scott, Duchess of Buccleuch
 Walter Montagu-Douglas-Scott, 5th Duke of Buccleuch
 John Walter Edward Scott-Montagu, 2nd Baron Montagu of Beaulieu
 Edward Douglas-Scott-Montagu, 3rd Baron Montagu of Beaulieu

Titlu nobiliar 

 Duke of Montagu
 Ralph Montagu, 1st Duke of Montagu
 John Montagu, 2nd Duke of Montagu
Marquess of Montagu
 John Neville, 1st Marquess of Montagu
 Baron Montagu of Beaulieu
 Baron Montagu of Boughton

Prenume 

 H. Montagu Allan
 Charles Montagu Doughty
 Charles Hotham Montagu Doughty-Wylie
 Edward Montagu Cavendish Stanley, Lord Stanley
 James Ramsay Montagu Butler
 Montagu Corry, 1st Baron Rowton

Nume a diferite locuri geografice 

 Montagu, Africa de Sud
 Montagu Harbor, Noua Irlandă
 Montagu Island
 Comitatul Montagu, Tasmania
 Montagu Bay, Tasmania
 Montagu House
 Montagu House, Bloomsbury
 Montagu House, Whitehall
 Montagu Place Hotel

Nume de navă 

 , un vas de linie de clasa a treia cu 74 de tunuri al Majestății Sale lansat în 1779 și distrus în 1818
 , un vas de luptă de clasă clasă Duncan, lansat în 1901 și naufragiat în 1906

Alte utilizări 

 Ashley Montagu Resolution
 Montagu Butler Library
 Montagu-Chelmsford Reforms
 Montagu's Harrier

Vezi și 

 Montaign
 Montaigne

Familii
Nume proprii